Stubenbach ist ein geographischer Name:

Gemeinde und Ortschaft:
 Stubenbach, deutscher Name von Prášily, Gemeinde im Bezirk Klattau, Pilsner Region, Tschechien, siehe auch: Stubenbacher See
 Stubenbach (Gemeinde Lech), Rotte der Gemeinde Lech (Vorarlberg), Bezirk Bludenz, Vorarlberg

Gewässer:
 Stubenbach, (indirekter?) Zufluss der Alfenz im Vorarlberger Klostertal
 Stubenbach (Bolgenach), rechter Zufluss der Bolgenach bei Wäldle, Gemeinde Balderschwang, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Stubenbach (Grimming), linker Zufluss der Grimming (zur Enns) vom Sonnwendköpperl in der Gemeinde Stainach-Pürgg, Steiermark
 Stubenbach (Jugetach), rechter Zufluss der Jugetach (zur Oberen Argen) bei Geratsried, Gemeinde Missen-Wilhams, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Stubenbach, Abschnittsname des Prášilský potok, Zufluss der Křemelná in Tschechien
 Stubenbach (Smrkový potok), linker Zufluss des Smrkový potok (zum dort ebenfalls Stubenbach genannten Prášilský potok) an der tschechischen Grenze aus dem Gemeindegebiet von Lindberg, Landkreis Regen, Bayern
 Stubenbach (Tauchenbach), linker Zufluss des Tauchenbachs (zur Pinka bei Pinggau) unterhalb von Tauchen am Wechsel, Gemeinde Pinggau, Steiermark

Siehe auch:
 Stubengraben
 Stuibenbach
 Stübchenbach